Matilda
 Matilda (filme)

Desambiguação